Metodistkyrkan kan syfta på:

 Metodism – en utgrening av den protestantiska kristenheten och uppkom på 1700-talet i Storbritannien dit bland annat Metodistkyrkan i Sverige och Frälsningsarmén räknas

Organisationer
 Metodistkyrkan i Sverige – ett svenskt kristet samfund grundat 1868 och som sedan 2011 ingår i Equmeniakyrkan
 Metodistkyrkan i USA – ett amerikanskt trossamfund mellan 1939 och 1968
 Methodist Episcopal Church – metodistiskt trossamfund bildat i Baltimore, USA 1784 gick in Metodistkyrkan i USA 1939
 Methodist Episcopal Church, South – ett trossamfund som existerade i de amerikanska sydstaterna mellan 1844 och 1939
 Methodist Protestant Church – ett metodistiskt trossamfund i USA, bildat den 2 november 1830 av medlemmar av The Associated Methodist Churches gick in Metodistkyrkan i USA 1939
 Metodistiska Världsrådet – en världsvid gemenskap av metodistiska kyrkor, bildad 1881
 Förenade Metodistkyrkan – den största kyrkan inom det Metodistiska Världsrådet grundad 1968
 African Methodist Episcopal Church –  ett metodistiskt trossamfund i USA som grundades 1816
 Ethiopian Church – en kyrka i Sydafrika
 Brittiska Metodistkyrkan – ett metodistiskt trossamfund med församlingar i Storbritannien, Kanalöarna, Isle of Man, Malta och Gibraltar, bildat 1932
 Wesleyan Methodist Church – den ursprungliga brittiska metodistkyrkan
Metodistkyrkan i södra Afrika –  ett kristet trossamfund i södra Afrika efter misson av Wesleyan Methodist Church
 Primitiva metodister –  en metodistisk rörelse grundad 1812 i Staffordshire, England
 Primitive Methodist Church in the United States of America – amerikanskt trossamfund bildat 1840 genom mission av primitiva metodister från Storbritannien
 The United Methodist Church – ett brittiskt trossamfund mellan 1907 och 1932
 Förenade Metodister – benämningar på tidigare metodistiska grupper i Storbritannien
 Methodist New Connexion – ett brittiskt trossamfund, bildat 1797
 Bible Christian Church – ett metodistiskt trossamfund bildat i North Cornwall, den 18 oktober 1815
 Siasi Uesiliana Tau‘ataina ‘o Tonga – det största metodistiska trossamfundet i Tonga bildat 1885 som Free Church of Tonga
Metodistkyrkan, Norge

Byggnader
 Kikebokyrkan – en kyrkobyggnad i Oskarshamn, tidigare kallad Metodistkyrkan
 Metodistkyrkan, Kiruna – en kyrkobyggnad i Kiruna
 Metodistkyrkan, Sundsvall – en byggnadsminnesmärkt kyrkobyggnad i Stenstan, Sundsvall